Кубок Южной Америки по футболу среди женщин 1991 () — 1-й розыгрыш женского Кубка Южной Америки, состоявший с 28 апреля по 5 мая 1991 года в Маринга, Бразилия.

В турнире приняло участие три команды: Бразилия, Чили и Венесуэла.

Лучшим бомбардиром турнира стала Адриана, забившая 4 мяча. Лучшей футболисткой турнира признана Ада Крус.

Победитель турнира также получил право участвовать в чемпионате мира 1991.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты матчей на сайте FIFA 
 Результаты на rsssf.com

1991 год в женском футболе
Футбол в Южной Америке в 1991 году
Международные соревнования по футболу в Бразилии
Апрель 1991 года
Май 1991 года
Спорт в Бразилии в 1991 году
Чемпионаты Южной Америки в Бразилии